Callithrinca är ett släkte av fjärilar. Callithrinca ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnmalar
Callithrinca